Kent League 1896–97 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Kent League. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der var opdelt i to divisioner. Begge divisioner spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Woolwich Arsenal FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Kent League 
 Dover AFC – 1896-97 season

Noter 

Sæsoner i Kent Football League (1894-1959)
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897